Гран-прі Лондон 2012 — перший турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2012–2013 років, що проходив у Лондоні з 20 вересня по 3 жовтня 2012 року.

 Категорія: 20-а (середній рейтинг: 2738,75).

Розклад змагань 

 Відкриття турніру: 20 вересня
 Ігрові дні: 21-25, 27-29 вересня, 1-3 жовтня
 Вихідні дні: 26, 30 вересня
 Закриття турніру: 3 жовтня
 
Час початку партій (київський) — 16.00 год.

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на вересень 2012 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
  Гран-прі Лондон 2012 на сайті chesspro.ru 
  Top 100 Players September 2012 

Шахові турніри 2012
2012 у шахах
Вересень 2012
Жовтень 2012
Гран-прі ФІДЕ